Нидерндоделебен () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Оре. Подчиняется управлению Хоэ Бёрде.  Население составляет 4204 человека (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 28,11 км². Официальный код  —  15 3 62 069.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт